1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je u sezoni 1998./99. činilo 28 klubova iz Vukovarsko-srijemske županije podijeljenih u dvije grupe. Pobjednici grupa bi igrali finale čime bi bio odlučen prvak lige, odnosno klub koji će biti promoviran u 3. HNL – Istok. Iz lige su ispadali 14-oplasirani klubovi iz obje grupe, dok bi u slučaju da iz 3. HNL – Istok ispada više klubova iz Vukovarsko-srijemske županije, u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku bi ispao jedan ili oba 13-oplasirana kluba.

Ovo je bila prva sezona u kojoj su uključeni klubovi iz Podunavlja (iz mjesta s pretežno srpskom populacijom) nakon Mirne reintegracije, koji su se do tada natjecali u Prvenstvu Srijemsko-baranjske oblasti.

Prvenstvo i promociju u 3. HNL – Istok rang je osvojio NK Lokomotiva Vinkovci nakon finalnog meča s NK Zrinski Asteroid Bošnjaci. U 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku su ispali posljednjeplasirani NK Bršadin i NK Sloga Borovo.

Tablica 

Finalna utakmica prvenstva odigrana je 13. lipnja 1999. godine na stadionu HNK Cibalije u Vinkovcima između pobjednika grupa NK Lokomotiva Vinkovci i NK Zrinski Asteroid Bošnjaci. Utakmica je nakon produžetaka završena rezultatom 2:2, te se prešlo na izvođenje jedanaesteraca, gdje je NK Lokomotiva Vinkovci bila bolja rezultatom 6:5

Bilješke 
NK Mladost Vođinci je kažnjena oduzimanjem 2 boda
NK Bršadin je kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Vinkovački List #2344, pristupljeno 29. listopada 2015. godine

1998-99
Vukovarsko-srijemska-1